Paperboy — аркадная игра 1984 года от Atari Games. Игрок выступает в роли разносчика газет, который поставляет газеты вдоль пригородной улицы на своем велосипеде. Эта игра была названа инновационной за её тему и новые элементы управления. Она была первой игрой от Atari Games.

Геймплей 

Игрок пытается доставлять в течение недели ежедневные газеты подписчикам, вандализировать дома неподписчиков и должен избегать опасностей на улице. Подписчики теряются из-за отсутствия доставки или повреждения их домов.

Игра начинается с выбора уровня сложности: Easy Street, Middle Road или Hard Way. Цель игры заключается в идеальной доставке газет подписчикам в течение всей недели и избежании сбоев (который стоит одну жизнь) до конца недели. Игра длится в течение семи игровых дней, с понедельника по воскресенье. Управляется разносчик рулём управления. Каждый день начинается с обзора улицы, показывающего подписчиков и неподписчиков. Дома подписчиков и неподписчиков легко отличаются: подписчики живут в светлых домах, а неподписчики — в тёмных.

Порты 

Консоли:
 Atari 7800 (прототип)
 Famicom/NES (1988)
 Sega Master System (1990)
 Atari Lynx (1990)
 Game Boy (1990)
 Sega Mega Drive (1990)
 Sega Game Gear (1992)
 Sony PlayStation (1998, «Arcade’s Greatest Hits — The Atari Collection 2»)
 Game Boy Color (1999)
 Dreamcast (2000, «Midway’s Greatest Arcade Hits Volume 2»)
 Sony PlayStation 2 (2003, «Midway Arcade Treasure»)
 Nintendo GameCube (2003, «Midway Arcade Treasure»)
 Microsoft Xbox (2003, «Midway Arcade Treasure»)
 Sony PSP (2005, «Midway Arcade Treasures — Extended Play»)
 Game Boy Advance (2005, «Paperboy / Rampage»)
 Microsoft Xbox 360 (2007, «Xbox Live Arcade») [Retired in 2010]

Компьютеры:
 Tandy Color Computer (1985, «Paper Route»)
 Commodore 16 (1986)
 Sinclair ZX Spectrum (1986)
 Commodore 64 (1986)
 Amstrad CPC (1987) [Elite Systems]
 PC MS-DOS (1988)
 Amstrad CPC(1989, «12 Top Amstrad Hits»)
 Atari ST (1989)
 Commodore Amiga (1989)
 PC [MS Windows, CD-ROM] (1998, «Arcade’s Greatest Hits : The Atari Collection 2»)
 PC [MS Windows, CD-ROM] (2004, «Midway Arcade Treasure»)

Другие:
 Tiger Handheld LCD Game (1988)
 Мобильные телефоны (2006)

Ссылки 
 Paperboy на Arcade-History

Компьютерные игры, разработанные Atari Games
Компьютерные игры, изданные Atari Games
Аркады
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для BBC Micro
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для Game Boy
Игры для Game Boy Color
Игры для Game Gear
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Atari Lynx
Игры для NES
Игры для Sega Master System
Игры для ZX Spectrum
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для 8-битного семейства Atari
Симуляторы велосипеда
Компьютерные игры, изданные Mindscape